Принцесса и королева () — повесть в жанре фэнтези за авторством американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, опубликованная в 2013 году.

Действие повести происходит на вымышленном континенте Вестерос за 170 лет до начала действия Игры престолов. Это эпоха гражданской войны, известной как Пляска Драконов. Джордж Мартин написал это произведение в процессе работы над большой книгой «Пламя и кровь». На русский язык повесть была впервые переведена в 2015 году Натальей Виленской.

Примечания 

Джордж Реймонд Ричард Мартин